Аяно Сато (; 10 декабря 1996) — японская конькобежка, олимпийская чемпионка 2018 года и серебряный призёр 2022 года, двукратная чемпионка мира (2019, 2020) в командной гонке, чемпионка мира среди юниоров в командной гонке (2013) и в масс-старте (2016). Выступает за команду "All Nippon Airways Co., Ltd" (ANA) с 2019 года.

Биография 
Аяно Сато начала кататься на коньках в возрасте 3-х лет в Аккеси в округе Кусиро. В возрасте 6 лет, когда училась в первом классе начальной школы занялась конькобежным спортом. Параллельно она играла в мини-баскетбол. В возрасте 13 лет участвовала в соревнованиях начальной школы. Все эти годы она с постоянством выигрывала соревнования средней школы. В 2013 году она училась в 1-м классе средней школы и заняла 2-е место в многоборье на чемпионате Японии среди юниоров и дебютировала на юниорском чемпионате мира в Коллальбо, где сразу вместе с партнёрами выиграла "золото" в командной гонке.

В 2014 году Аяно стала третьей в Японии среди юниоров и заняла 3-е место в командной гонке на юниорском чемпионате мира. Через год выиграла на национальном чемпионате среди юниоров две золотые медали в забегах на 1500 и 3000 м и вновь была третьей с командой на юниорском мировом чемпионате. В сезоне 2015/16 удачно выступала на Кубке мира среди юниоров в масс-старте, выиграла Всеяпонский чемпионат среди студентов, и юниорский чемпионат в многоборье. 

На юниорском чемпионате мира в Чанчуне в 2016 году Аяно победила в масс-старте, стала 2-й в командном спринте и третьей в командной гонке. В сезоне 2016/17 заняла 3-е место в многоборье и на дистанции 1500 м на чемпионате Японии, а также на 8-х зимних Азиатских играх в Саппоро выиграла "золото" в командной гонке, "серебро" в масс-старте и "бронзу" в забеге на 3000 м.

В 2017 году впервые участвовала на чемпионатах мира на отдельных дистанциях и в многоборье, но больших успехов не добилась. В декабре отобралась на олимпиаду, заняв 2-е место в забеге на 3000 м. В феврале на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане Аяно вместе с партнёршами завоевала золотую медаль в командной гонке, заняла 8-е место на дистанции 3000 м и 12-е в масс-старте.

В 2019 году она впервые стала чемпионкой мира, победив в командной гонке на чемпионате мира в Инцелле, а в 2020 году стала двукратной чемпионкой на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити. В 2022 году Аяно участвовала на зимних Олимпийских играх в Пекине, где выиграла серебряную медаль в командной гонке преследования, 8-е место в масс-старте, 4-е в забеге на 1500 м и 9-е на 3000 м.

В сезоне 2022/23 она стала чемпионкой страны в масс-старте и заняла 2-е места на дистанциях 1000 и 1500 м, а также заняла 2-е место в командной гонке на этапе Кубка мира в Калгари и 3-е в Ставангере.

Личная жизнь 
Аяно Сато окончила среднюю школу Кусиро Хокуйо, обучалась в Университете здравоохранения и социального обеспечения Такасаки и в 2019 году  окончила его на факультете детского образования и человеческого развития. Её хобби - косметика, ухаживающая за волосами. В межсезонье она проходила практику в детском саду для того, чтобы получить квалификацию воспитателя. Аяно выросла в среде, где много морепродуктов и устриц. Её отец Фуминори Сато работал рыбаком, мать зовут Кейко Сато. Двоюродный брат Тацуе Сато профессиональный бейсболист.

Награды 
 2015 — получила спортивную премию Хоккайдо
 2018 — получила почетную награду города Такасаки
 2018 — получила специальную почётную спортивную награду префектуры Гумма
 2018 — награждена медалью с Пурпурной лентой

Спортивные достижения 

 (500 м, 3000 м, 1500 м, 5000 м) и для юниоров (500 м, 1500 м, 1000 м, 3000 м) 
 NC10 = не отобралась на заключительную дистанцию

Примечания

Ссылки 
 Аяно Сато на сайте SchaatsStatistieken.nl 
  — профиль на сайте Международного союза конькобежцев
  — профиль на сайте eurosport.com
  — профиль на сайте skatingjapan.or.jp
  — Профиль на сайте live.isuresults.eu
  — Профиль на сайте the-sports.org

Конькобежцы Японии
Олимпийские чемпионы от Японии
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по конькобежному спорту